Maksim Edouardovitch Mamine - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Marneouli en République socialiste soviétique de Géorgie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Mamine est né à Magnitogorsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie. Son père est un pilote dans l'armée. Lors de la naissance de son fils Maksim, il part pour Marneouli avec sa famille. Il n'a pas le temps de faire le certificat de naissance qui est établi à Marneouli. La famille revient à Magnitogorsk après la Guerre d'Afghanistan. Mamine commence le hockey sur glace dans sa ville natale. En 2004, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Metallourg Magnitogorsk pensionnaire Pervaïa liga. Il fait ses débuts avec l'équipe première en 2006-2007 et remporte la Superliga. Testé positif le  à la norandrostérone lors du Championnat du monde junior 2008 à Pardubice, il est suspendu deux saisons par la Fédération internationale de hockey sur glace. Sa suspension prend fin le . Il a remporté la Coupe Kharlamov 2010 de la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga avec les Stalnye Lissy.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection jeune. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga ||19 ||3 ||5 ||8 ||19 || || || || || 
|-
|2005-2006 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga ||37 ||10 ||10 ||20 ||72 || || || || || 
|-
|2006-2007 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga ||7 ||1 ||3 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Metallourg Magnitogorsk || Superliga ||13 ||1 ||3 ||4 ||2 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2007-2008 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 7|| 1|| 7|| 8|| 4|| || || || || 
|-
|2007-2008 || Metallourg Magnitogorsk || Superliga ||25 ||0 ||2 ||2 ||6 ||7 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2009-2010 || Stalnye Lissy || MHL || 12|| 4|| 4|| 8|| 38|| 15|| 5|| 4|| 9|| 22
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 37|| 2|| 3|| 5|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 32|| 0|| 3|| 3|| 21|| 15|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2013-2014|| HK Vitiaz || KHL || 32|| 1|| 2|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Titan Kline || VHL || 11|| 1|| 2|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Vitiaz || KHL || 26|| 5|| 1|| 6|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| THK Tver || VHL || 5|| 0|| 1|| 1|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Admiral Vladivostok || KHL|| 37|| 3|| 5|| 8|| 78|| 3|| 0|| 0|| 0|| 27
|-
| 2016-2017|| Admiral Vladivostok || KHL|| 33|| 1|| 1|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Gorniak Roudny || Kazakhstan || 20|| 2|| 4|| 6|| 39|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en RSS de Géorgie
Naissance en mai 1988
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Vitiaz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Titan Kline
Joueur du HK Tver
Joueur du Traktor Tcheliabinsk